Legion: XX — кавер-альбом американской грув-метал-группы Burn the Priest, более известной под названием Lamb Of God (альбом считается девятым в дискографии группы), вышедший 18 мая 2018 года на лейблах Legion Records и Epic. Это второй альбом, выпущенный группой под своим первоначальным названием «Burn the Priest». Первый альбом, получивший название Burn the Priest, вышел в 1999 году.

Список треков

Примечания